НФЛ в сезоне 1926 — стал 7-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Позиции 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей
 Замечание: Ничьи в итоговых таблицах не учитывались до 1972 года

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1926.pdf Сезон 1926 года в деталях] 

Сезоны НФЛ